Il gruppo della koritnigite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della koritnigite 
 Cobaltkoritnigite
 Koritnigite
 Krautite
 Yvonite

Note 

Koritnigite